Annat ist der Name folgender Orte:

 Annat (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Annat (Schottland), Siedlung in Argyll and Bute

Siehe auch:

 Anat (Begriffsklärung)
 Agnat, männlicher Blutsverwandter
 Annaten, im 13.–15. Jahrhundert die Abgabe eines neubesetzten Kirchenamtes an den Papst